James Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Smith House (Iowa), ID-Nr. 84001563
 James Smith House (Massachusetts), ID-Nr. 86001845
 James Smith House (Missouri), ID-Nr. 80002345